Бивэн () — фамилия. Известные носители:

 Бивэн, Бив (род. 1944) — британский рок-музыкант.
 Бивэн, Бринн (род. 1997) — британский гимнаст. 
 Бивэн, Дейзи (род. 1992) — британская актриса.
 Бивэн, Уильям Эммануэль (более известен под псевдонимом Burial) — британский dubstep-продюсер, номинант Mercury Prize.

См. также 
 Беван